Станислав Красинский (; , Ружан — ) — государственный деятель Речи Посполитой XVI—XVII века.

Представитель польского дворянский род Красинских герба Слеповрон, происходящего от полулегендарного Ваврженты, бывшего гетманом у Конрада I, князя мазовецкого (1224).

С 1622 служил войским ружанским, с 1627 — земский судья в Цехануве, с 1637 — подкоморий Цеханува, с 1641 — каштелян серпцкий.

В 1632 — судья чрезвычайного суда Варшавы. В 1633 и 1635 избирался маршалком Генерального сеймика Мазовецкого, главным судьей коронного трибунала в 1633 году, заместитель Маршалка сейма Речи Посполитой 1634, 1635 и 1638 годах.

Сенатор Речи Посполитой.

Ссылки 
 Stanisław Krasiński
Родившиеся в Мазовецком воеводстве
Сенаторы Речи Посполитой
Каштеляны Королевства Польского
Государственные деятели Польши
Депутаты Сейма Речи Посполитой